Gothia steht für:

 Gothia, den lateinischen Namen des Gebiets Gothien
 Markgrafschaft Gothia, Markgrafschaft in Frankreich
 Gothia, das griechische Fürstentum Theodoro, auf der Krim 

Studentenverbindungen:
 Königsberger Burschenschaft Gothia zu Göttingen, eine Burschenschaft in Göttingen
 KDStV Gothia Würzburg, eine katholische Studentenverbindung im CV
 ATV Gothia Halle, eine Turnverbindung im Akademischen Turnbund in Halle (Saale)
 Berliner Burschenschaft Gothia, eine Burschenschaft in Berlin